Агелай () — имя. Может означать:
  — сын Геракла и Омфалы, предок Креза.
  — сын Энея, царя Каледонского и Альтеи, брат Мелеагра, погиб в войне каледонцев с куретами.
 Агелай — сын Дамастора, один из женихов Пенелопы (в «Одиссее» Гомера). Несмотря на то что был храбрейший из них, погиб от копья Одиссея.
  — сын Темена, отдалённый потомок Геракла.
  — главный пастух троянского царя Приама. Царь поручил Агелаю убить новорождённого Париса, который, по предсказаниям прорицателей, должен был стать виновником гибели Трои. Мягкосердечие Агелая не позволило ему воспользоваться верёвкой или мечом — он просто оставил ребёнка на горе Иде, где того вскормила медведица. Вернувшись на гору через пять дней (по другой версии — через год) и увидев живого младенца, Агелай был так поражён, что решил подобрать брошенного ребёнка и принёс его домой, чтобы вырастить вместе с только что родившимся сыном. В подтверждение того, что он выполнил повеление Приама, Агелай принёс царю отрезанный собачий язык. Некоторые говорят, что Гекуба, мать Париса, подкупила Агелая, чтобы тот не убивал её сына. Когда повзрослевший Парис вызвал гнев сыновей Приама, победив их в спортивных состязаниях, и те, обнажив мечи, напали на него, Агелай открыл Приаму, что Парис — его сын.
 (4722) Агелай — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа, в 60° позади планеты.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Имена греческого происхождения